Кубок Испании по футболу 2014/2015 — 113-й испанский футбольный турнир среди испанских клубов, участвующих в различных дивизионах национального первенства. Проводится по системе с выбыванием . Первая стадия турнира стартует в 2014 году. Финальный матч пройдёт в мае 2015 года. Победитель турнира получит путевку в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2015/2016. Звание обладателя Кубка будет защищать мадридский Реал, который в прошлом сезоне выиграл этот турнир.

Турнирная сетка

1/16 финала 

|}

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфинал 

|}

Финал

Ссылки 
 MundoDeportivo.com 
 Marca.com 
 AS.com 

Кубок Испании по футболу
Испания
Спорт в Испании в 2014 году
Спорт в Испании в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году